De technische routine voor solisten tijdens de wereldkampioenschappen synchroonzwemmen 2013 vond plaats op 20 juli 2013 in het Palau Sant Jordi in Barcelona.

Uitslag

Bronvermelding 
  Uitslag voorronde
  Uitslag finale

Solo